Павел Бушуев:
 Бушуев, Павел Алексеевич (1878—1937) — русский, советский художник-медальер.
 Бушуев, Павел Иванович (1890—1937) — советский государственный деятель, председатель Совнаркома Карельской АССР.